Красносе́льский — фамилия и топоним.

Персоналии 
 Красносельский, Александр Леонтьевич (1877—1944) — русский и советский архитектор.
 Красносельский, Вадим Николаевич (род. 1970) — 3-й президент ПМР с 2016 года.
 Красносельский, Глеб Иосифович (1900—1969) — российский и украинский специалист в области спортивной медицины. 
 Красносельский, Иван Михайлович (1913—1941) — Герой  Советского Союза.
 Красносельский, Марк Александрович (1920—1997) — советский и российский математик.

Топонимы

Белоруссия 
 Красносельский — городской посёлок в Волковысском районе Гродненской области.

Россия 
 Красносельский — посёлок городского типа в Гулькевичском районе Краснодарского края.
 Красносельский — посёлок в Карасукском районе Новосибирской области.
 Красносельский — железнодорожный разъезд в Кировской области на Горьковской железной дороге.

См. также 
 
 Красносельский театр
 Красносельский тупик